Leska oder Leška steht für:

 Leska (Gemeinde Mortantsch), eine Katastralgemeinde und Ortschaft von Mortantsch, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich
 sorbischer Name von Lieske (Neu-Seeland), Ortsteil der Gemeinde Neu-Seeland, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Deutschland

Leska oder Leška ist der Familienname folgender Personen:
 Ján Pravoslav Leška (1831–1909), slowakischer Patriarch
 Rita Leska (* 1947), deutsche Schauspielerin
 Petr Leška (* 1975), tschechischer Eishockeyspieler